Murad Su, riu de Turquia
 Murad, tribu àrab
 Mirza Murad, príncep mogol fill d'Akbar el Gran
 Murad Bakhsh, príncep mogol. fill de Shah Jahan
 Kuyucu Murad Pasha, gran visir otomà 1606-1611
 Kara Dev Murad Pasha, gran visir otomà 1649-1651, 1655
 Murad Bey, mameluc egipci del segle XVIII
 Ali Murad Khan Zand xa de Pèrsia de la dinastia Zand (1781-1785)
 Sayed Murad Khan Zand Shah xa de Pèrsia uns mesos el 1789
 Hadji Murad (1790-1852) cap àvar que va dirigir la resistència a l'ocupació russa del Caucas
 Murad I bey de Tunis (1613/1628-1631)
 Murad II bey de Tunis (1662-1675)
 Murad III bey de Tunis (1698-1702)
 Murat, versio moderna del nom turc Murad; el van portar cinc sultans (vegeu Murat)
 Murad I
 Murad II
 Murad III
 Murad IV
 Murad V